У́лица Демья́на Бе́дного — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Демьяна Бедного — улица в Аксае.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Балахне.
 Улица Демьяна Бедного — улица во Владимире.
 В Екатеринбурге:
 Улица Демьяна Бедного;
 2-я улица Демьяна Бедного — прежнее название улицы Дарвина.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Иванове.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Казани.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Калининграде.
 В Липецке:
 Улица Демьяна Бедного;
 Улица Демьяна Бедного — прежнее (в 1926—1941 гг.) название улицы Салтыкова-Щедрина.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Москве.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Муроме.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Новосибирске.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Пензе.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Перми.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Демьяна Бедного — улица в Калининском районе.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Петергофе.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Тамбове.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Томске.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Туле.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Тюмени.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Уфе.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Хабаровске.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Ярославле.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Улан-Удэ.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Усть-Лабинске.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Энгельсе.

Украина 
 Улица Демьяна Бедного — улица в Донецке.
 Улица Демьяна Бедного — прежнее название улицы Пилипа Орлика в Краматорске.
 Улица Демьяна Бедного — улица в Харькове.
 Улица Демьяна Бедного — прежнее название Тягинской улицы в Херсоне.
 Улица Демьяна Бедного — прежнее название улицы Ольжича в Киеве.

Улицы, названные в честь Демьяна Бедного